Баров — русская фамилия. Известные носители:

 
 Баров, Иван Семёнович (1913—1992) — полный кавалер ордена Славы.